A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női magasugrás versenyszámának selejtezőit 2021. augusztus 5-én, döntőjét pedig augusztus 7-én rendezték Tokióban. A számot az orosz Marija Laszickene nyerte.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Final

Jegyzetek

Források 

nmagasugrás